Miejscowości w USA:
 Britt – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Britt (ang. Britt Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock